Belica est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
 Belica, une municipalité située dans le comitat de Međimurje ;
en Serbie
 la Belica, une rivière, affluent de la Velika Morava ;
 la Belica, une région située au centre-est du pays, sous-ensemble de la région de la Šumadija ;
 Belica, un village situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
 Belicë/Belica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Istog/Istok et dans le district de Pejë/Peć.